Watling se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Leslie Edward Watling
 Roy Watling